Про́ктор () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
  (1860—1950) — американский скульптор, обладатель золотой медали Всемирной выставки 1900 года.
 Проктор, Боб (род. 1949) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Проктор, Генри (1929—2005) — американский гребец.
  (1871—1893) — британский футболист, игрок Футбольной лиги в составе клуба «Сток Сити».
 Проктор, Джо (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
  (1816—1897) — американский театральный актёр.
  (ок. 1520 — 1558/1559) — английский педагог.
  (род. 1950) — американский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 1976 года.
 Проктор, Джон Говард (1931—2013) — американский учёный в области информатики, иностранный член РАН.
 Проктор, Джордж Ричардсон (1920—2015) — американский ботаник, исследователь флоры Ямайки.
  (род. 1941) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1997—2004).
  (род. 1989) — австралийский и новозеландский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги, член сборной Новой Зеландии, племянник Линдсея Проктора.
  (род. 1979) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд».
  — новозеландский игрок в регбилиг, игрок чемпионатов мира (1975, 1977).
  (род. 1950) — британский астрофизик и математик, член Королевского общества (с 2006).
  (род. 1980) — британский футболист, в 1998—2004 гг. выступавший за клуб «Сандерленд».
  (род. 1961) — британский футболист, тренер основного состава клуба «Мидлсбро» (с 2010).
  (род. 1963) — британский толкатель ядра, участник Олимпийских игр (2000).
  (род. 1988) — британский гребец на каноэ, бронзовый медалист чемпионата мира (2015).
  (1889—1968) — американский политик, губернатор штата Вермонт (1945—1947), сын Флетчера Проктора, внук Редфилда Проктора.
 Проктор, Мэри (1862—1957) — американский популяризатор астрономии, дочь Ричарда Антони Проктора.
  (род. 1992) — новозеландский регбист, чемпион турнира Супер Регби в составе клуба «Харрикейнз» (2016).
 Проктор, Редфилд (1831—1908) — американский политик, губернатор штата Вермонт (1878—1880), военный министр США (1889—1891), сенатор (1891—1908), отец Флетчера Проктора и Редфилда Проктора-младшего.
  (1879—1957) — американский политик, губернатор штата Вермонт (1923—1925), брат Флетчера Проктора.
 Проктор, Ричард Антони (1837—1888) — английский астроном и популяризатор науки, издатель одной из первых карт Марса.
 Проктор, Роберт (1868—1903) — английский библиограф.
  (род. 1977) — американский бейсболист.
  (1921—1997) — американский педагог и правозащитник, президент Северокаролинского сельскохозяйственного и технологического университета (1960—1964), соратник Мартина Лютера Кинга.
  (1879—1966) — австралийская художница.
  (1896—1967) — британский политик-лейборист, член Палаты общин Великобритании (1945—1964) от Экклса.
 Проктор, Уоррен (род. 1920) — физик-экспериментатор, работавший в области ядерного магнитного резонанса.
  (род. 1972) — британский регбист, член сборной Уэльса.
  — британский ирок в регбилиг, финалист Кубка Лиги в составе клуба «Халл» (1985).
  (1860—1911) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Вермонт (1900—1902), губернатор штата (1906—1908).
  (род. 1947) — британский консервативный политик, член Палаты общин Великобритании от Биллерики (1979—1983) и Бэзилдона (1983—1987).
 Проктор, Чарльз (1906—1996) — американский лыжник, участник Олимпийских игр (1928).
 Проктор, Шан (род. 1970) — американская исследовательница.
 Проктор, Шара (род. 1988) — рекордсменка Великобритании по прыжкам в длину (с 2012), серебряная медалистка чемпионата мира (2015), сестра Шинелль Проктор.
  (род. 1991) — ангильская бегунья, участница Чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении (2014).
 Проктор, Эдна Дин (1829—1923) — американская поэтесса.
  (род. 1960) — южноафриканская сценаристка и кинорежиссёр.

  (1722—1773) — член Палаты общин Великобритании (1747—1768).
 Бошам-Проктор, Эндрю (1894—1921) — южноафриканский лётчик, кавалер Креста Виктории (1918).

Другие значения:
 Проктор — город в Миннесоте, США.
 Проктор — лунный кратер.

См. также